En mathématiques, une involution est une bijection qui est sa propre bijection réciproque. 
 En médecine, une involution est une régression spontanée ou provoquée d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme.
 En littérature française de science-fiction, Involution est un roman de Johan Heliot paru en 2013.